

Стефанкув — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства
 Стефанкув — село в гміні Ясенець Груєцького повіту Мазовецького воєводства